«Чка́ловская» — название станций рельсового транспорта:
 Чкаловская — станция Ярославского направления Московской железной дороги;
 «Чкаловская» — станции метро:
 в Екатеринбурге,
 в Москве,
 в Нижнем Новгороде,
 в Санкт-Петербурге;
 бывшие и будущие станции метро:
 в Ташкенте (переименована 5 октября 2012 года в Дустлик),
 в Новосибирске (планируется).

См. также 
 Чкаловская область — название Оренбургской области с 1938 по 1957 год.
 Чкаловская лестница
 Чкаловский
 Чкаловское
 Чкалов
 Чкалова
 Чкаловка
 Чкалово
 Чкаловск